Гра́дец — село
 в Болгарии:
 Градец — село в Видинской области;
 Градец — село в Сливенской области;
 Градец — село в Софийской области;
 в Республике Македония:
 Градец — село в общине Валандово;
 Градец — село в общине Виница;
 Градец — село в общине Врапчиште;
 Градец — село в общине Крива-Паланка;
 в Хорватии:
 Градец — посёлок и община (с тем же именем) в Загребской жупании;
 Градец — часть района Горний Град — Медвещак города Загреба; прежнее название Загреба.

См. также 
 Градец-Кралове